Лизетта — лошадь Петра Первого.

История 
Предание, обнаруженное журналистом-обозревателем газеты «Час», историком Леонидом Федосеевым, гласит, что Пётр I выкупил эту лошадь у кузнеца, работавшего в окрестностях Риги.

В июне 1698 года Пётр Первый возвращался из Великого посольства, в ходе которого он уладил многие геополитические вопросы, достиг договорённости с рядом европейских государств, а также усовершенствовал личное мастерство кораблестроителя. Великое посольство 1696—1698 годов стало первым существенным шагом, направленным на устранение международной изоляции России; с его помощью Пётр Первый намеревался вывести Россию из периферии европейской культурно-политической арены.

Пётр Первый возвращался по старой московской дороге (современная улица Бривибас в Риге). На территории современного рижского микрорайона Тейка (в прошлом — окрестности Риги за пределами Рагульских (Раунских) ворот) Пётр Первый встретил купцов-барышников, которые вели на продажу молодую лошадь карабахской породы бурого окраса. Пётр с первого взгляда «влюбился» в лошадь, которая отличалась необыкновенной красотой, поэтому он остановил барышников и сразу без торгов предложил им обменять своего коня за их лошадь, при этом посулил вдобавок к бартеру 100 голландских червонцев. Предложение о сделке было как нельзя более выгодным и соблазнительным для рижских барышников. Купцы согласились незамедлительно, акт купли-продажи-обмена был оформлен на месте.

Пётр Первый решил «не отходя от кассы» перековать новоприобретённую лошадь, которой он дал имя Лизетта (существует несколько версий происхождения имени; одна из них гласит о том, что имя было дано в честь одной из заморских «фавориток» Петра в период пребывания в Саксонии при дворе будущего союзника России во второй Северной войне польского короля Августа II Сильного). Ближайшая кузня располагалась приблизительно на расстоянии 1,5 километра от места приобретения. В кузнице Пётр отдал лошадь на перековку, после того как кузнец, выковав первую подкову, со знанием дела принялся за вторую, царь решил провести нехитрое испытание приготовленного продукта. Он взял в руку горячую ещё подкову и шутя разогнул её. Обескураженный кузнец решил не ударить в грязь лицом окончательно и подобрал «субпродукт» из более крепкого металла и изготовил подкову заново. Во второй раз российскому самодержцу уже не удалось так браво расправиться с изделием. За проделанный труд кузнец был-таки вознаграждён одним серебряным рублём. Кузнец также оказался парнем не промах и немедленно согнул его серебряный рубль, попросив вместо «порченого» качественный. Довольный царь оценил шутку и отдал кузнецу весь кошелёк, доверху набитый серебряными монетами.

Так началась карьера известной лошади будущего первого императора России. До нас дошли сведения о том, что Лизетта не слушала никого, кроме венценосного хозяина, и была сущим мучением для конюхов царя. Она даже на первых порах отказывалась принимать пищу от кого-либо другого, кроме владельца. Позже, если Пётр находился в длительном отсутствии, лошадь в знак солидарности опять-таки объявляла голодовку, которую прерывала тотчас после возвращения любимого царя.

Известно, что в сражении под Полтавой лошадь Лизетта спасла царя от смерти. В ходе битвы Пётр оказался фактически в одиночестве перед шведскими армейскими подразделениями, которые открыли прицельный огонь по всаднику. Лошадь рванула в сторону, тем самым избавив царя от опасности; только одна пуля раздробила луку седла.

Вскоре после Полтавской битвы Лизетта получила почётную отставку по возрасту.

После её смерти Пётр велел сделать чучело любимой лошади. Именно это чучело стало прототипической моделью для изображений лошадей на батальных полотнах, запечатлеваемых живописцами в поздний период. Лизетта служила Петру на протяжении всего первого десятилетия XVIII века, достойно выдержав все тяготы и испытания Северной войны. Парадоксально, но именно на ней Пётр подъехал к отвоёванному Коброншанцу в начале ноября 1709 года, (когда в городе, не ожидавшем каких-либо военных перипетий в ближайшем будущем, отмечался праздник сбора урожая, совмещённый с Умуркумурсом), с которого собственноручно произвёл три пушечных выстрела по ненавистной ему к тому моменту (подробнее о причинах такой нелюбви см. в статье Дальберг, Эрик) шведской неприступной крепости, каковой тогда являлась Рига.

Абсолютно на всех полотнах, на которых изображён Пётр-всадник, красуется Лизетта. Практически все конные статуи, которые запечатлевают образ Петра Великого, также «имеют в своей основе», без преувеличения, легендарную Лизетту (известнейший Медный всадник также не является исключением из общего правила).

К 1910 году был проведён широкомасштабный конкурс на создание конной статуи для губернской столицы, которая должна была быть поставлена в начале Александровского бульвара в честь двухсотлетия с момента присоединения Лифляндии к Российской империи. Гран-при конкурса, повлекшее за собой разрешение на ваяние памятника, завоевал немецкий скульптор Шмидт-Кассель, однако его памятник отличается некоторым пикантным несоответствием исторической действительности: вместо лошади был выполнен конь, на что указывает определённая деталь, наличествующая у памятника. Для того, чтобы исправить оплошность, времени практически не оставалось, тем более что на открытие памятника отправился на императорской яхте «Штандарт» император Николай II, и откладывать процедуру инаугурации юбилейной статуи не представлялось возможным.

Ещё один парадокс: в современной Риге вот уже более 10 лет конный памятник Петру Первому (и Лизетте) стоит на частной автостоянке при агентстве недвижимости «Teikas nami», принадлежащем предпринимателю и меценату Евгению Гомбергу — в той же местности, где летом 1698 года Пётр встретил Лизетту.

Наши времена 
На данный момент чучело лошади находится в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.
Рассказывает таксидермист Владимир Сухарев (работник музея):
— Однажды, во время перемещения чучела Лизетты из одного зала в другой (это почти километр), я сломал ему ногу, — На неровном полу конь зацепился задней ногой и стал падать! Я вцепился в круп, держу изо всех сил, но лошадь все равно навернулась! Благо что был выходной, посетителей в музее не было, начальство отсутствовало. Кое-как я оттащил лошадь в закоулок, посмотрел, что случилось. Оказалось, внутри ноги была доска, которая надломилась от старости. Недолго думая я распорол шкуру, сделал желоб, вставил в него металлический стержень, все это заклеил. Если сейчас сделать Лизетте рентген, стержень можно увидеть.

См. также 
 Подлинный портрет кота Великого князя Московского

Примечания

Ссылки 
 Сказ про то, как Петр I в Латвии отоварился

Знаменитые животные по алфавиту
Окружение Петра I
Лошади монархов